Godefridus ist die latinisierte Form des Vornamens Gottfried. Folgende Personen tragen den Namen Godefridus:

 Godefridus de Henelare, von 1291 bis 1299 Bürgermeister der Stadt Brilon
 Godefridus Henschenius (auch: Godefroid Henschen; 1600–1682), Jesuit und Mitherausgeber der Acta Sanctorum
 Godefridus de Mescede, von 1259 bis 1260 Bürgermeister der Stadt Brilon 
 Godefridus Schalcken (1643–1706), niederländischer Maler des späten 17. Jahrhunderts
 Godefridus Sittartz (1650–1718), Jesuit und Superior der Jesuitenniederlassung in Arnsberg
 Gottfried Steegh (auch: Godefridus Steeghius, Godfried Versteegh, Gottfriedt von der Staige; 1550–1609), niederländischer Mediziner
 Galfredus (auch Godefridus) de Vino Salvo (Geoffroi de Vinsauf, um 1200), Rhetoriker des Mittelalters
 Gottfried von Viterbo (lat. Godefridus Viterbiensis; * um 1125, † um 1191/92 oder kurz danach), italienischer Geschichtsschreiber und lateinischer Dichter